Dzavhan kan syfta på:

Geografi

Mongoliet 

 Dzavchan, provins, 
 Dzavhan (distrikt i Mongoliet), Uvs, 

Robotskapade Mongolietförgreningar